Amoskeag ist der Name von:

 Amoskeag, Indianerstamm der Penacook-Konföderation

Amoskeag ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Amoskeag, namengebendes Hauptdorf der Amoskeag-Indianer am Standort des heutigen Manchester (New Hampshire)
 Amoskeag Falls, Wasserfall des Merrimack River bei Manchester (New Hampshire)

Amoskeag steht für folgende Unternehmen:

 Amoskeag Company, ehemaliges US-amerikanisches Holdingunternehmen im Textil- und Eisenbahnbereich
 Amoskeag Manufacturing Company, ehemaliges US-amerikanisches Textilunternehmen
 Amoskeag Industries, Inc., ehemaliges US-amerikanisches Textilunternehmen, siehe Amoskeag Manufacturing Company
 Amoskeag Locomotive Works, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Dampflokomotiven 
 Amoskeag Steam Fire Engine Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Dampffeuerwehrfahrzeugen
 Amoskeag (Feuerwehrmarke), ehemalige US-amerikanische Marke für Feuerwehrgeräte